

Sigle 
 Non Codificato/a Altrove – comunemente usata in tabelle ed elencazioni, es. Codici Attività ISTAT o codici ATECO.
 National Crime Agency – organismo anticrimine britannico
 National Crime Authority –  FIno al 2003 Autorità governativa contro il crimine nazionale in Australia.

Codici 
 NCA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di North Caicos (IOB)